Marin je lahko:

 Marin, moško osebno ime 
 Marin, priimek več znanih ljudi
 Sveti Marin, krščanski svetnik, puščavnik in ustanovitelj San Marina
 Papež Marin, ime več papežev